Олександр Аджубей — російський журналіст, публіцист, депутат Верховної Ради СРСР, член ЦК КПРС
 Рада Аджубей — російська журналістка, донька Микити Хрущова